Joseph Billings (1758–?), Brits officier en hydrograaf
 Kaap Billings, een Russische kaap op de zuidgrens van de Oost-Siberische Zee en de Tsjoektsjenzee

Plaatsen 
Rusland
 Billings (Tsjoekotka), ten westen van de kaap

Verenigde Staten
 Billings (Missouri)
 Billings (Montana)
 Billings (Oklahoma)